En , Leszno  peut faire référence à :

 Voïvodie de Leszno est une ancienne voïvodie de 1975 à 1998.

 Voïvodie des Basses-Carpates
 Leszno, un village dans le powiat de Przemyśl.

 Voïvodie de Grande-Pologne
 Leszno est une ville-powiat et est le chef-lieu du powiat de Leszno sans se trouver sur le territoire de celui-ci.

Voïvodie de Łódź
 Leszno est un village situé dans le powiat de Kutno.
 Leszno est un village situé dans le powiat de Łęczyca.

 Voïvodie de Mazovie
 Leszno est une gmina rurale du powiat de Varsovie-ouest.
 Leszno est un village situé dans le powiat de Varsovie-ouest.
 Leszno est un village situé dans le powiat de Przasnysz.

 Voïvodie de Poméranie
 Leszno est un village situé dans le powiat de Kartuzy.

Voïvodie de Varmie-Mazurie
 Leszno, un village dans le powiat d'Olsztyn.

Homonymie de localités